NGC 2753-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Kreeft
 NGC 2753-2, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Kreeft